Niemcy:
 Breuberg – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Odenwald

Inne:
 Breuberg – ród
 Breuberg – zamek
 Breuberg – historyczny związek